

Astronomia
 2002 Euler – asteroide della fascia principale
 Cratere Euler – cratere lunare
 Rima Euler – struttura geologica della superficie della Luna

Persone
 Alisson Euler de Freitas Castro – calciatore brasiliano
 August Euler – aviatore tedesco
 August-Martin Euler – politico tedesco
 Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin – biochimico svedese
 Hermann Euler – pittore tedesco
 Leonhard Euler – matematico e fisico svizzero
 Georg Euler – calciatore tedesco
 Ulf von Euler – scienziato e farmacologo svedese